Малеевск () — село (в 1984—1997 — посёлок) в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. Административный центр Малеевского сельского округа. Код КАТО — 634839100.

Население 
В 1999 году население села составляло 2799 человек (1360 мужчин и 1439 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1807 человек (883 мужчины и 924 женщины).

Географическое положение 
Находится в 17 км к северу от Зыряновска на берегу р. Бухтарма.

Экономика 
Малеевск является районом лесозаготовки и деревообработки. Здесь работал цех ламинирования — поселкообразующее предприятие. С развалом СССР цех утратил своё значение, а поселок Малеевск стал селом. При этом он был объединен с близлежащим селом Лесная Пристань.

Непроизводственная сфера 
В селе имеется средняя школа, семейная врачебная амбулатория, библиотека, 7 предприятий торговли, отделение связи.
Своим названием село обязано маркшейдеру Малееву, в 1810 году открывшему богатое рудное месторождение вблизи села. В настоящее время Малеевское месторождение является основой Зыряновского горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк».

Примечания

Ссылки 
 Малеевский сельский округ на сайте Акима Зыряновского района

Населённые пункты Алтайского района (Восточно-Казахстанская область)